Дамаски́н (Папандре́у) — имя ряда греческих иерархов. Дамаскин (архиепископ Афинский) (1891—1949)
 Дамаскин (митрополит Адрианопольский) (1936—2011)
 Дамаскин (митрополит Йоханнесбургский) (род. 1957)